Канзаският щатски университет по селскостопански и приложни науки () е обществен университет в щата Канзас, САЩ.

Университетът е основан през 1863 г. До 1931 г. носи името Канзаски щатски селскостопански колеж, след това е Канзаски щатски колеж по селскостопански и приложни науки, а с настоящото си име е от 1959 г.

Разположен е в градовете Манхатън, Салайна и Оулейта в щата Канзас. Обучава 24 750 студенти от над 100 държави, по над 250 специалности в 8 колежа: селско стопанство, архитектура, планиране и дизайн, изкуства и науки, бизнес администрация, образование, инженерство, човешка екология, технология и авиация, ветеринарна медицина.

Брой студенти 
Данните за броя студенти преди 1870 г. са за 2 групи – брой студенти и брой ученици в подготвителен клас, което е относително сравнимо с гимназия.

Източници 

Университети в САЩ
Организации в Канзас